Vir steht für:

 lateinisches Wort für Mann, Mensch, etwa in Vir illustris
 Vir, das US-amerikanische, an der NASDAQ gelistete Biotech Unternehmen Vir Biotechnology (www.vir.bio)

Vir oder Vír (meist von vir = Wirbel) ist der Name folgender Orte:

 Vír, eine Gemeinde in Tschechien
 Vir (Bosnien und Herzegowina)
 Vir (Insel), eine dalmatische Mittelmeerinsel
 Vir (Kroatien), ein Ort auf der gleichnamigen Insel in Kroatien
 Vir (Mazedonien)
 Vir (Serbien)
 Vir (Slowenien), in der Občina Benedikt, Slowenien

Vir ist der Familienname folgender Personen:
 Param Vir (* 1952), indischer Komponist

Vir steht als Abkürzung für:

 (lat. Virgo) Jungfrau (Sternbild), ein Sternbild auf der Ekliptik

VIR steht als Abkürzung für:

 Amerikanische Jungferninseln, Länderkürzel nach ISO 3166
 Vocabularium Iurisprudentiae Romanae
 Virgin Atlantic Airways, eine britische Fluggesellschaft, Sitz in Crawley nach dem ICAO-Code

Siehe auch:
 Vier (Begriffsklärung)
 Wir
 Wier
 Wihr

VIR